Долгая Поляна — название населённых пунктов в России:

 Долгая Поляна — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Долгая Поляна — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Долгая Поляна — деревня в Тетюшском районе Татарстана.
 Долгая Поляна — посёлок в Порецком районе Чувашии.

См. также 
 Долгая Поляна — заказник в Тетюшском районе Татарстана.